Laverie peut faire référence à :
 une blanchisserie ;
 un lavoir à charbon ou à minerai.